Příjmení Shapiro nese více různých osobností:

 Ben Shapiro (* 1984) – americký konzervativní politický komentátor, moderátor a spisovatel židovského původu
 Beth Shapirová (* 1976) – americká evoluční bioložka
 Irwin I. Shapiro (* 1929) – americký astrofyzik
 Paul Shapiro – více osob